Een verkeersweg:
 N410 (België)
 N410a (België)
 N410 (Frankrijk)
 N410 (Nederland), zie Provinciale weg 410
 N410 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing